Кремона — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Кремона — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.